— 2-й император Японии, правивший с 23 февраля 581 года до н. э.

Биография 
Достоверной информации о начале и конце его жизни и царствования найдено не было. Суйдзэй расценивается историками как «легендарный император» из-за недостатка информации о нем, что, впрочем, не означает, что он никогда не существовал.

В Кодзики и Нихон сёки упомянуты только его имя и генеалогия. Японцы признают факт его существования и ухаживают за императорской могилой. Считается, что он был первым из восьми императоров, с которыми не связано ни одной легенды. Эти императоры также известны как «восемь незарегистрированных монархов» ( Кэсси хатидай).

Дзиэн писал, что Суйдзэй был сыном императора Дзимму и что он правил из дворца «Такаока но Мия» в Кацураги, месте, которое позже будет известно как провинция Ямато.

Посмертное имя императора буквально означает «радостный здоровый мир». Бесспорно, что это имя является китайским по форме и буддийским по смыслу, что свидетельствует о том, что имя придумано столетия спустя после даты смерти, приписываемой Суйдзэю, возможно, в то же время, когда легенды о происхождении династии Ямато были собраны в качестве летописи, известной сегодня как Кодзики.

В действительности правление Суйдзэя как одного из местных правителей Центральной Японии могло относиться к началу IV века н. э.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 Суровень Д. А. Проблема периода «восьми правителей» и развитие государства Ямато в царствование Мимаки (государя Судзина) // Известия Уральского государственного университета: гуманитарные науки. — Вып. 2. — Екатеринбург, 1999. — № 13. — С. 89—113.

 02
Восемь незарегистрированных правителей